La Tasajera kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Tasajera, San Ignacio, 
 La Tasajera, Cosalá, 
 La Tasajera, Guerrero, 
 La Tasajera, Mocorito, 

Robotskapade Mexikoförgreningar